Intoshia är ett släkte av djur. Intoshia ingår i familjen Rhopaluridae, fylumet stavsimmare och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Stavsimmare
Intoshia